Malbrancq est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jacques Malbrancq (vers 1579-1653), prêtre jésuite, professeur et prédicateur au collège jésuite de Saint-Omer ;
 Philippe Joseph Malbrancq (1750-1823), général et écrivain français de la Révolution et de l’Empire.

Patronyme français